Toponímia:
 Lane  o Lasne , municipi belga del Brabant Való a la regió valona 
 Lane (Carolina del Sud)
 Lane (Dakota del Sud)
 Lane (Illinois), localitat del Comtat de De Witt 
 Lane (Kansas)
 Lane (Oklahoma), comunitat no incorporada al Comtat d'Atoka, a l'estat d'Oklahoma, als Estats Units 
 Biografies:
 David Lane (1938, Woden, Iowa-2007, Terre Haute, Indiana), líder supremacista blanc i escriptor nord-americà 
 Diane Lane (1965, Nova York), actriu americana 
 Francis Lane (1874 - 1927), atleta americà
 Frederick Lane (Sydney, Nova Gal·les del Sud, 1880 – Avalon Beach, Nova Gal·les del Sud, 1969), nedador australià 
 Gary Lane (Regne Unit, 1964) és un jugador i escriptor d'escacs australià, que té el títol de Mestre Internacional des de 1987 
 Libby Lane (Glossop, Anglaterra, 1966), sacerdot anglesa de l'Església d'Anglaterra, designada bisbe sufragània de Stockport el 2014
 Lois Lane, personatge fictici dels còmics de Superman, sent el principal amor del superheroi de DC Comics 
 Nathan Lane (Jersey City, 1956), actor de teatre, cinema i televisió estatunidenc 
 Priscilla Lane (Indianola, Iowa, Estats Units, 1915 − Andover, Massachusetts, 1995), actriu estatunidenca 
 Richard Douglas Lane (Kissimmee, Florida, 1926 –2002), erudit, autor, col·leccionista i marxant d'art d'ètnia japonesa
 Robert Lane (Galt, Ontàrio, 1882 - Winnipeg, Manitoba, 1940), futbolista canadenc
 Ronnie Lane (Londres, 1946 - Denver, Colorado, 1997), baixista i compositor anglès